Abad – comune dell'Azerbaigian

Persone 
 Damien Abad – politico francese 
 Diego José Abad y García – poeta, scrittore e teologo messicano
 Manuel Abad – calciatore spagnolo
 Santi Abad – cestista spagnolo